Руднев — микрорайон города Донской в Тульской области, Россия. Бывший посёлок городского типа.

География 
Донской расположен в верховьях великой русской реки Дон, от которой город и получил свое название. Посёлок расположен в зелёной зоне, окружен со всех сторон садами и лесом «Каменная гора».

История 

Посёлок был образован в 1939 году при Люторецких шахтах Донского района Московской области, и назывался Люторическим.

В 1956 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок был отнесен к категории рабочих поселков и переименован в честь героя Гражданской войны в России Николая Александровича Руднева.

В 1957—1963 годах входил в Донской район Тульской области.

В 1963 году пгт Руднев был передан в административное подчинение городу Донской.

В 2005 году вошёл в черту города Донской.

Население

Инфраструктура 
Активное строительство жилья и объектов соцкультбыта началось в 1950-е с пуском в работу шахт № 2,3,4 Люторического месторождения. С 1975 по 1990 год посёлок заметно преобразился. Ударно работали предприятия промышленности-шахты № 3 и 4, Ушаковский угольный разрез, завод «Маяк», обувная фабрика, Дом быта, амбулатория, школа, почта, отделение Сбербанка, два пионерских лагеря — им. Н. А. Руднева и «Березки», зоны отдыха «Сказка» и «Голубая волна».

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Бывшие посёлки городского типа Тульской области
Микрорайоны Донского
населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исторические части Донского
населённые пункты, вошедшие в состав Донского